Kabinet-Macmillan I, Brits kabinet van 10 januari 1957 tot 14 oktober 1959
Kabinet-Macmillan II, Brits kabinet van 14 oktober 1959 tot 19 oktober 1963
Kabinet-Douglas-Home, Brits kabinet van 19 oktober 1963 tot 16 oktober 1966